Guillet peut désigner :

Patronyme
 Famille Guillet de La Brosse
 Eugène Guillet de la Brosse (1857 - 1939), industriel français ;
 François Guillet de La Brosse (né en 1950), publicitaire français ;
 Adolphe Guillet dit Tourangeau (1831 - 1894), homme d'affaires et politicien canadien ;
 Amedeo Guillet (1909 - 2010), officier et diplomate italien ;
 Bernard Guillet (1945), diplomate français ;
 Charles Guillet (mort en 1654), organiste, théoricien et compositeur flamand ;
 Georges Guillet de Saint-George (1624 - 1705), comédien et historiographe français ;
 Hubert Guillet (?-?), conservateur du musée des Beaux-Arts de Rouen ;
 Jacques Guillet (1910 - 2001), théologien et jésuite français ;
 Jean-Jacques Guillet (né en 1946), homme politique français ;
 Louis-Laurent-Auguste Guillet (1794-1871), administrateur colonial français ;
 Marie Guillet (1844 - 1924), connue sous son nom d'épouse de Marie Cazin, peintre et sculpteur français ;
 Michel Guillet (1958-), coureur cycliste suisse ;
 Paul Guillet (mort en 1753), négociant en fourrures en Nouvelle-France, dans l'actuel Canada ;
 Pernette du Guillet (vers 1520 - 1545), poétesse française ;
 Pierre-Joseph Guillet (1765-1836), général de brigade français.

Toponyme
Château des Guillet-Monthoux, ancien château situé à Thonon-les-Bains, en Haute-Savoie, en France.
Rivière Guillet, un affluent du Lac Devlin, coulant dans la municipalité de Belleterre, dans la MRC de Témiscamingue, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.

Homonymie de patronyme